— один из восьми основных мужских титулов («корон») сёги. Учреждён в 1960 году газетой «Санкэй симбун» и «Союзом трёх компаний».

 каждого сезона проходит весной. В нём могут участвовать только профессиональные сёгисты и обладательница женского титула ои. Прошедшие отборочный этап 12 сёгистов разбиваются на 2 группы (белую и красную), и в каждой группе играется круговой матч. Претендент на титул определяется в июне, в партии между победителями групп. Аналогичная система работает в женском титульном турнире Дзёрю-ои.

Финальный титульный матч (до четырёх побед одной из сторон) проводится в июле—сентябре.

Титульные матчи Ои в XXI веке

Пожизненный ои 
Титул  даётся за завоевание 10 титулов ои в сумме или за серию из 5 титулов ои подряд. Обладатели:

 1-й пожизненный ои Ясухару Ояма (12 титулов Ои),
 2-й пожизненный ои Макото Накахара (9 титулов Ои),
 3-й пожизненный ои Ёсихару Хабу (15 титулов Ои).

Ссылки 
 Официальный сайт матча Ои 
 Блог матча Ои

Примечания 

Титулы сёги